Priscilla steht für:
 Priscilla (Vorname), weiblicher Vorname
 Priscilla (Album), Album von Priscilla Betti (2002)
 Priscilla (Mondkrater), Mondkrater
 (2137) Priscilla, Asteroid
 Priscilla – Königin der Wüste, australischer Film von Stephan Elliott (1994)
 Priscilla (Apfel), eine Apfelsorte

Priscilla oder Priszilla ist der Name folgender Personen:
 Priszilla, biblische Missionarin, siehe Priszilla und Aquila
 Prisca von Rom, legendäre christliche Märtyrin und Heilige

Siehe auch:
 Priscillian